Miejscowości w USA:
 Bicknell – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
 Bicknell – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Wayne